une métaclasse est, dans le cas général, une classe de classe.
 métaclasse, dans une langage de programmation, est une classe qui crée une classe quand elle est instanciée

métaclasse (web sémantique), dans le web sémantique et en Représentation des connaissances, une classe dont les instances sont des classes, et pas des individus.

Voir aussi 
 
 meta